Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Söderling che ha battuto in finale Igor' Andreev 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Robin Söderling (Campione)
 Hermes Gamonal (secondo turno)
 Assente
 Tomáš Berdych (quarti di finale)

 Igor' Andreev (finale)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)
 Michal Tabara (primo turno)
 Dmitri Vlasov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2003